Бахи́лы:

Обувь 
 Бахилы, бродни, болотники — мягкие резиновые (ранее кожаные, юфтевые из цельного куска) сапоги с очень длинными, закрывающими бёдра голенищами. Предназначены для хождения по болоту, воде и тому подобное. Используются рыбаками, охотниками и другими.
 Бахилы — чехлы или защитные чулки, надеваемые поверх обуви.
 Бахилы (устар.) — крестьянская обувь в виде кожаных или плетёных из берёсты полусапожек, спереди стягивающихся ремешками.

Прочее 
 Бахилы — племя кайситов, выходец из него Кутейба ибн Муслим был назначен наместником Хорасана.
 Бахилы — деревня, входит в Бабинское сельское поселение, Завьяловский район, Удмуртская Республика.